Peter Burkhart ist der Name folgender Personen:

* Peter Burkhart (Konzertveranstalter) (1942–2014), Schweizer Konzertveranstalter
 Peter Burkhart (Kunsthistoriker) (* 1949), deutscher Kunsthistoriker